Монтевидео 1921 / 1922 — первый в истории чемпионат Южной Америки по шахматам. Турнир проходил с 21 декабря 1921 по 22 января 1922 гг. в столице Уругвая. Турнир проводился на территории курортного района Карраско, находящегося на юго-востоке Монтевидео.

В соревновании приняли участие 18 шахматистов, преимущественно представлявших Аргентину, Уругвай и Бразилию.

Победу одержал аргентинец Р. Грау, заметно обошедший группу ближайших конкурентов.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Уругвае 
1921 год в шахматах 
1922 год в шахматах